Bolelli ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Bolelli (1950–2020), italienischer Philosoph
 Simone Bolelli (* 1985), italienischer Tennisspieler
 Tristano Bolelli (1913–2001), italienischer Sprachwissenschaftler